Василий Водовозов: Водовозов, Василий Васильевич (1864—1933) — российский публицист, юрист и экономист, участник революционного движения в России.
 Водовозов, Василий Иванович (1825—1886) — российский педагог, переводчик, детский писатель; муж Е. Н. Водовозовой.